

Œuvres 

album
 Feel Good Inc. EP, album de Gorillaz ;
 , album de Che'Nelle ;
 , album de The Internet ;
 , album de Take 6 ;
 Still Feels Good, album de Rascal Flatts ;

chansons
 Feel Good Inc., chanson de Gorillaz ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de Tony! Toni! Toné! ;
 , chanson de Naughty by Nature ;
 , chanson de  ;
 , chanson de  ;
 , chanson de G-Unit ;
 , chanson de Modestep ;
 , chanson de Robin Thicke ;
 Feel Good est une chanson de Syn Cole

série
 Feel Good, série télévisée britannique de 2020 ;
 Feel good, un roman de Thomas Gunzig.

Type d'oeuvres 
 Feel-Good, un registre qui désigne une œuvre culturelle dont la caractéristique principale est de donner un sentiment de bonheur

Voir aussi